Кроль — фамилия, а также:
 Кроль — вольный стиль плавания.
 Кроль, кроли́ — разговорное название кролика (либо самца кролика).
 Дом Кроля в Донецке
 Кроль (дворянский род)

Известные носители фамилии 
 Кроль, Абрам Иосифович (1913—1990) — советский белорусский художник.
 Кроль, Александра Ефимовна (1899—1978) — советский искусствовед.
 Кроль, Бернхард (1920—2013) — немецкий валторнист и композитор.
 Кроль, Владимир Александрович (1923—2008) — химик-органик, лауреат Ленинской премии.
 Кроль, Ефим Моисеевич (1887—1940) — сотрудник органов охраны правопорядка, начальник Управления рабоче-крестьянской милиции по Казахской ССР, майор милиции.
 Кроль, Лев Афанасьевич (1871—1931) — один из лидеров кадетов и гражданских деятелей Белого движения.
 Кроль, Липа Юльевич (1909—1977) — белорусский советский художник.
 Кроль, Любовь Ивановна (в замужестве Пенхержевская, Голубцова и графиня Кушелева-Безбородко, 1829—1900) — известная в своё время дама полусвета и авантюристка, сестра литератора Николая Кроля.
 Кроль, Михаил Борисович (1879—1939) — русский и советский невролог, член-корреспондент АН СССР.
 Кроль, Моисей Ааронович (1862—1942) — исследователь Сибири, политик.
 Кроль, Наталья Александровна (в замужестве Бонк, 1924—2020) — советский и российский педагог, лингвист, автор учебников английского языка.
 Кроль, Николай Иванович (1823—1871) — русский поэт, прозаик, драматург и публицист.
 Кроль, Полина Лазаревна (1896—1947) — советский учёный-химик, лауреат Сталинской премии (1941).
 Кроль, Раиса Самуиловна (Кроль-Лорк, 1897—1979) — танцовщица и актриса немого кино.
 Кроль, Юрий Львович (род. 1931) — советский и российский историк, востоковед-синолог, сын А. Е. Кроль.

 Круль, Владислав (Кроль, 1907—1991) — польский футболист.

В художественной литературе 
 Екатерина Кроль — главная героиня детективов И. С. Потаниной